

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Caddo – comune della contea di Bryan, nell'Oklahoma
 Caddo – comunità non incorporata dell'Alabama
 Caddo – comunità non incorporata del Missouri
 Contea di Caddo – contea dell'Oklahoma
 Parrocchia di Caddo – parrocchia dello Stato della Louisiana
 Lago Caddo – lago del Texas
 Caddo – fiume dell'Arkansas

Altro 
 Caddo – tribù di nativi americani
 Lingua Caddo – lingua parlata dall'omonima tribù
 Caddo ― genus della famiglia dei Caddidae